Steve Kariya, né le  à North Vancouver au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière 
Il est le frère de Paul et Martin Kariya et de la boxeuse Noriko Kariya.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996||Black Bears du Maine||NCAA||39||7||15||22||8||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997||Black Bears du Maine||NCAA||35||19||31||50||10||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Black Bears du Maine||NCAA||35||25||25||50||22||-||-||-||-||-
|-
|1998-1999||Black Bears du Maine||NCAA||41||27||39||65||24||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||Crunch de Syracuse||LAH||29||18||23||41||22||4||2||1||3||0
|-
|1999-2000||Canucks de Vancouver||LNH||45||8||11||19||22||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001||Blades de Kansas City||LIH||43||15||29||44||51||-||-||-||-||-
|- 
|2000-2001||Canucks de Vancouver||LNH||17||1||6||7||8||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002||Moose du Manitoba||LAH||67||25||37||62||48||7||1||2||3||2
|- 
|2001-2002||Canucks de Vancouver||LNH||3||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2002-2003||Moose du Manitoba||LAH||38||14||14||28||18||-||-||-||-||-
|- 
|River Rats d'Albany || LAH || 31||12||19||31||20 || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004||River Rats d'Albany||LAH||57||17||31||48||28||-||-||-||-||-
|- 
|2004-2005||Ilves Tampere||SM-liiga||55||24||35||59||32||7||3||2||5||4
|-
|2005-2006||Espoo Blues||SM-liiga||56||22||27||49||61||9||3||3||6||10
|- 
|2006-2007||Frölunda HC||Elitserien||55||23||16||39||34||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Frölunda HC||Elitserien||41||1||17||18||18||-||-||-||-||-
|- 
|2008-2009||HPK Hämeenlinna||SM-liiga||58||21||33||54||26||6||1||2||3||4
|-
|2009-2010||JYP Jyväskylä||SM-liiga||46||16||12||28||20||13||1||1||2||10

|215||83||107||190||139||35||8||9||17||28

|222||86||124||210||136||11||3||3||6||2

|96||24||33||57||42||-||-||-||-||-

|65||9||18||27||32||-||-||-||-||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1977
Naissance à North Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Espoo Blues
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola